Рене́ Луи́ш Дефонте́н (; 14 февраля 1750, село Фоссе, Бретань — 16 ноября 1833, Париж) — французский ботаник, президент Французской академии наук (1804—1805), долгое время директор сада «Jardin des Plantes».

Биография 
Родился 14 февраля 1750 года в окрестностях коммуны  французского региона Бретань. Начав с занятий по медицине, Рене Дефонтен изучал затем естествознание под руководством академика и ботаника Бернара де Жюссьё.

В 1783 году был избран во Французскую академию наук.

Два года работал в Алжире и Тунисе, где собрал многочисленные гербарии.

В 1786 году стал профессором ботаники в ботаническом саду «Jardin des Plantes», где сменил на кафедре ботаники профессора Луи Гийома Ле Моннье (1717—1799), возглавлявшего её с 1759 года и поддержавшего экспедицию Дефонтена в Северную Африку.

В период Французской революции Дефонтен прилагал все усилия, чтобы спасти от гибели таких ботаников, как Рамонд де Карбонньер, Луи (1755—1827; в 1794 году провёл 7 месяцев в тюрьме, ожидая гильотины) и Леритье де Брютель, Шарль Луи (1746—1800).

Директор Музея естествознания, один из основателей Института Франции, в 1804—1805 годах он был президентом Французской академии наук, также являлся академиком Парижской медицинской академии.

К концу жизни Дефонтен ослеп и, посещая оранжерею Музея, узнавал любимые растения на ощупь.

В 1833 году был избран иностранным членом Лондонского королевского общества (Британской академии наук).

Умер 16 ноября 1833 года в Париже.

Его «Элементарный курс» (Cours élémentaire; 1796) имел большую популярность (собирал до 500—600 слушателей). 

Дефонтен впервые представил органографию и физиологию растений как необходимые части ботаники.

Его крупнейшая работа «Flora Atlantica» была создана по материалам научных исследований, проведённых в Алжире и Тунисе, откуда он привёз очень большую коллекцию растений. В этой ботанической монографии была исследована большая часть Северной Африки от побережья до Атласских гор. Работа была опубликована в двух томах в 1798—1799 годах и содержала описания 1 520 видов и более 300 родов растений. Многие иллюстрации (1—261) выполнены художником Пьером-Жозефом Редуте и его младшим братом .

Память 
В честь Дефонтена испанские ботаники Иполито Руис Лопес и Хосе Павон назвали род двудольных неотропических растений  (1794) семейства  (иногда род помещают в семейство  или ), 
а французский ботаник Жак-Жюльен де Лабиллардьер назвал род растений  (1791).

Основные труды 
 Cours élémentaire, 1796
 Flora atlantica: sive historia plantarum quae in Atlante, agro tunetano et algeriensi crescunt (в 2 томах), 1798—1799
 Tableau de l'École de Botanique du Muséum d'Histoire Naturelle, 1804
 Choix de plantes du Corollaire des instituts de Tournefort, 1808
 Histoire des arbres et arbrisseaux qui peuvent être cultivés en..., 1809
 Catalogus plantanum horti regii Parisiensis, 1829
 Voyages dans les régences de Tunis et d'Alger (совместно с ), 1838

 Примечания 

 Ссылки 
 
 Дефонтен, Рене: биография на сайте «Botanicus Digital Library»'' 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Франции
Музейные работники Франции
Члены Французской академии наук
Президенты Французской академии наук
Члены Прусской академии наук
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Члены Парижской медицинской академии